

Patronymes 
Kochkine (masculin ; ) ou Kochkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Kochkine (1898-1940), ingénieur soviétique
 Nikita Kochkine (1956-), guitariste classique russe

Voir aussi 
 

Patronyme russe